Mayday может означать:
 Mayday — международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи.
 Mayday — музыкальный фестиваль (техно-рейв), проводящийся в Санкт-Петербурге с 2002 года.
 ¡Mayday! — американская хип-хоп-группа.

 Mayday — сингл южнокорейской гёрл-группы APRIL.

 Mayday — сингл южнокорейского бойс-бэнда VICTON.
 Mayday — тайваньская рок-группа Mayday五月天

См. также 
 Праздник весны и труда